Jan Jacyna (1864–1930) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Jan Jacyna (ur. 1894) – rotmistrz 13 puł i 5 psk, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy